Índex de radiació ultraviolada.
 Unió Vegetariana Internacional.
 unitat de vigilància intensiva o unitat de cures intensives